Als Weltmeisterschaft 1932 oder WM 1932 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1932 stattgefunden haben:

 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1932 in Espinho (Portugal)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1932 in Paris (Frankreich)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1932 in New York (USA)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1932 in Lille (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1932 in Vichy (Frankreich)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1932 in Lille (Frankreich)
 English Billiards
 World Championships 1932
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1932 in London (England)
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1932
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1932, siehe Olympische Winterspiele 1932/Eishockey
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1932
 Internationale Fechtmeisterschaften 1932
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1932, siehe Olympische Winterspiele 1932/Ski Nordisch
 Tischtennisweltmeisterschaft 1932
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1932
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1932

!
Weltmeisterschaften nach Jahr